Коробы  — топоним:

Беларусь 
 Коробы — деревня, Витебская область, Глубокский район
 Коробы — деревня, Межанский сельсовет, Городокский район, Витебская область
 Коробы — деревня, Гольшанский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область
 Коробы Хмельникский сельсовет, Городокский район, Витебская область